48-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 9 апреля 1950 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1950.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт